Husmyrtjärnarna är ett par sjöar i Skellefteå kommun i Västerbotten och ingår i .

Husmyrtjärnarna (västra), sjö i Skellefteå kommun, 
Husmyrtjärnarna (östra), sjö i Skellefteå kommun, 

Insjöar i Rickleåns avrinningsområde
Insjöar i Västerbotten
Insjöar i Skellefteå kommun